Setge de Saragossa o Setge de Saraqusta (754), batalla de la revolta iemenita del Valiat de l'Àndalus
 Setge de Saragossa o Setge de Saraqusta (755), batalla de la revolta iemenita del Valiat de l'Àndalus
 Setge de Saragossa o Setge de Saraqusta (777), assaig de l'emir de Còrdova de sufocar la revolta iemenita de l'Emirat de Còrdova
 Setge de Saragossa o Setge de Saraqusta (778), assaig de Carlemany, aliat amb els valís iemenites d'Al-Tagr al-Ala, de conquerir territoris hispànics
 Setge de Saragossa o Setge de Saraqusta (781), assaig dels iemenites d'establir un estat independent al nord d'Al-Àndalus
 Setge de Saragossa o Setge de Saraqusta (1086)
 Setge de Saragossa o Setge de Saraqusta (1118), conquesta cristiana de Saragossa per part del rei Alfons I d'Aragó
 Setge de Saragossa (1808), conjunt de dues batalles sofertes per la ciutat aragonesa de Saragossa durant la Guerra del Francès, varen enfrontar als exèrcits d'ocupació de l'Imperi Francès de Napoleó i a les forces espanyoles lleials a la dinastia Borbó